Бобиш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бобиш, Дьюла (1909—1972) — венгерский борец, олимпийский чемпион.
 Бобиш, Дэн (род. 1970) — американский боец смешанного стиля, представитель супертяжёлой весовой категории.